Niederndorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Niederndorf, Gemeinde im Bezirk Kufstein, Tirol

Gemeindeteile:
 Niederndorf (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Niederndorf (Bad Rodach), Ortsteil der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Niederndorf (Burghaslach), Ortsteil des Marktes Burghaslach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Niederndorf (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Niederndorf (Freudenberg), Stadtteil der Stadt Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Niederndorf (Gaildorf), Weiler im Stadtteil Ottendorf (Gaildorf) von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Niederndorf (Grabenstätt), Ortsteil der Gemeinde Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern
 Niederndorf (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Niederndorf (Hofkirchen), Ortsteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Niederndorf (Kraftsdorf), Ortsteil der Gemeinde Kraftsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Niederndorf (Mauern), Ortsteil der Gemeinde Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Niederndorf (Parkstein), Ortsteil des Marktes Parkstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Niederndorf (Schönbrunn im Steigerwald), Ortsteil der Gemeinde Schönbrunn im Steigerwald, Landkreis Bamberg, Bayern
 Niederndorf (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Niederndorf (Vacha), Wüstung auf dem Gebiet der Stadt Vacha, Wartburgkreis, Thüringen
 Niederndorf (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Niederndorf (Gemeinde Erlauf), Ortschaft der Marktgemeinde Erlauf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Niederndorf (Gemeinden Gallspach, Grieskirchen, Schlüßlberg), Ortschaft von Gallspach, Grieskirchen und Schlüßlberg, Oberösterreich
 Niederndorf (Gemeinde Nöchling), Ortschaft der Marktgemeinde Nöchling, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Niederndorf (Gemeinde Schönau), Ortschaft von Schönau im Mühlkreis, Oberösterreich
 Niederndorf (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft von Waizenkirchen, Oberösterreich
 Niederndorf (Gemeinde Weibern), Ortschaft von Weibern, Oberösterreich

Siehe auch:
 Niederdorf